Can Gil de Llampaies, casa a Llampaies (Alt Empordà) 
 Can Gil (Montmeló), edifici de Montmeló (Vallès Oriental) 
 Can Gil (Vilabertran), casa dins del nucli urbà de Vilabertran (l'Alt Empordà)
 Serrat de Can Gil, serra a cavall dels municipis de Santa Cecília de Voltregà i Sobremunt (Osona)